Baubigny puede referirse a: 

 Baubigny, comuna de Côte-d'Or.
 Baubigny, comuna de Mancha.